Clark County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Clark County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 78000577
 Clark County Courthouse (Idaho)
 Clark County Courthouse (Illinois)
 Clark County Courthouse (Indiana)
 Clark County Courthouse (Kansas)
 Clark County Courthouse (Kentucky), NRHP-Nr. 74000858
 Clark County Courthouse (Missouri), NRHP-Nr. 83000976
 Clark County Courthouse (Nevada)
 Clark County Courthouse (Ohio)
 Clark County Courthouse (South Dakota), NRHP-Nr. 02000026
 Clark County Courthouse (Washington)
 Clark County Courthouse (Wisconsin)

Siehe auch:
 Clarke County Courthouse